Bachi
 Bachi (Schlägel), der Schlägel bei japanischen Trommeln
 Bachi Valishvili (* 1995), georgischer Schauspieler

Bachi ist der Familienname folgender Personen:
 Adenor Leonardo Bachi (* 1961), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Marwan Kassab-Bachi (1934–2016), deutscher Maler syrischer Herkunft
 Raphael Bachi (1717–1767), Pariser Miniaturmaler
 Roberto Bachi (1909–1995), italienisch-israelischer Statistiker und Demograf
 Salim Bachi (* 1971), algerisch-französischer Schriftsteller